Михаил Степанович Дидевич (; 25 июля 1925, Краматорск, Донецкая губерния, УССР, СССР — 19 сентября 1987, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советский футболист и тренер, нападающий, мастер спорта СССР.

Футбольная биография

Карьера игрока 
Детство Михаила Дидевича прошло в родном Краматорске, где он проживал с родителями. Там же увлёкся футболом. С началом Великой Отечественной войны, его отец — Степан Дидевич, заслуженный металлург СССР, вместе с семьёй были эвакуированы на Урал, в город Серов. В 1942 году, Михаил Дидевич начал играть в местной команде «Металлурги Востока». После освобождения страны от фашистов, отправился в Ленинград, где учился на авиационно-технических курсах, а также играл за футбольную команду этого учебного заведения.

В 1945 году, Дидевич выступал за команду Дома офицеров из Риги, принимавшую участие в матчах на первенство Латвийской ССР. Там молодой нападающий, отличавшийся мощным ударом с дальней дистанции, попал в поле зрения тренеров сильнейшей команды того времени — московского ЦДКА. Уже в следующем сезоне Дидевич перебирается в Москву, где поначалу играет за дублирующий состав армейцев. Дебютировал Михаил за основной состав «команды лейтенантов» только в конце сезона, 1 сентября 1946 года, в матче «Динамо» Тбилиси — ЦДКА, выйдя на замену во втором тайме вместо Николая Шкатулова. Всего в дебютном сезоне, за ставших чемпионами московских армейцев, провёл лишь два поединка. В следующем чемпионате, 28 мая 1947 года, нападающий отличился и своим первым голом в элитном дивизионе, в гостевом матче поразив ворота ленинградского «Зенита». С тем же соперником, но уже в поединке второго круга на своём поле, Дидевич выйдя в стартовом составе, в место пропускавшего игру Всеволода Боброва, отличился хет-триком. В целом, в основном составе ЦДКА, ставшего и в этом году чемпионом, Михаил появлялся лишь изредка. И только в чемпионате СССР 1948 года, форвард стал чаще играть за ставших в очередной раз победителями чемпионата армейцев, проведя 12 поединков и забив 6 голов. Для получения медалей Михаилу не хватило лишь 1 поединка. Стать игроком основного состава команды, где в линии нападения тон задавали такие мастера советского футбола как Всеволод Бобров, Алексей Гринин, Владимир Дёмин, Валентин Николаев, Григорий Федотов, было практически нереально.

В 1950 году, Дидевич переходит в другую армейскую команду Москвы — ВМС, выступавшую в классе «Б». По итогам сезона, коллектив одержал победу в первенстве и вышел в элитный дивизион. Михаил сразу же влился в состав, став одним из лидеров атакующих порядков команды. Но удержаться в высшем эшелоне советского футбола коллективу не удалось, заняв 13 место из 15 команд, ВМС снова отправился в класс «Б», а ещё через год, команда была и вовсе расформирована.

В 1953 году Дидевич перешёл в столичный «Локомотив». Но сыграв в стартовых матчах чемпионата, Михаил перестал попадать в основной состав и вскоре покинул железнодорожников, перебравшись в «Спартак» из города Калинин, а в 1954 году переезжает в Днепропетровск, где становится игроком местного «Металлурга». Команда заняла 4 место в своей зоне класса «Б». Дидевич, в новом коллективе дебютировал 18 апреля 1954 года и в первом же матче отличился голом в ворота «Шахтёра» из Сталино. А по итогам всего сезона, забив 17 мячей, стал лучшим бомбардиром своей команды. В том же сезоне, днепропетровцы, во многом благодаря и забитым голам своего форварда, дошли до полуфинала Кубка СССР, где уступили ереванскому «Спартаку». Всего же за днепропетровскую команду Дидевич выступал пять лет, в её составе, в матчах чемпионата и Кубка страны, забил более 70 мячей, был её лидером и капитаном. Последний сезон, в качестве игрока днепропетровского «Металлурга», провёл в 1958 году, снова став лучшим бомбардиром команды, забив 23 мяча. По завершении первенства, принял решение оставить активную игровую карьеру.

Карьера тренера 
Завершив активные выступления, Михаил Дидевич перешёл на тренерскую работу. В 1960 году возглавлял днепродзержинский «Химик», выступавший в классе «Б». А в середине сезона 1961 года принял свой бывший клуб — «Металлург», который тренировал до конца сезона, по итогам первенства днепропетровский коллектив финишировал на 14-м месте. Со следующего сезона команда получила новое название — «Днепр», перейдя под патронат Южного машиностроительного завода. Главным тренером был назначен Серафим Холодков. Дидевич также остался в команде, перейдя на должность помощника старшего тренера. В тренерском штабе днепропетровцев Михаил Степанович проработал до конца 1966 года, после чего оставил команду мастеров, перейдя на работу в спортивный клуб «Метеор», где многие годы тренировал молодых футболистов и любительские команды. Принимал активное участие в спортивной жизни Днепропетровска, входил в президиум днепропетровской областной Федерации футбола.

Скончался  19 сентября 1987 года после тяжёлой болезни.

Память 
Именем Михаила Дидевича назван переулок в Днепропетровске, на котором находится база ФК «Днепр».

С 1988 года в Днепропетровске проводится футбольный турнир памяти Михаила Дидевича. В 2008 году днепропетровской областной федерацией футбола был признан победителем номинации «Лучшие тренера и игроки XX века» в регионе.

Примечания

Литература 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ВМС Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Калинин
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Мастера спорта СССР